James Ogilvy eller Ogilvie kan syfta på bland andra:

* James Ogilvie (död 1518), skotsk biskop
 James Ogilvy, 1:e earl av Airlie (onkring 1593–1666) skotsk peer
 James Ogilvy, 2:e earl av Airlie (omkring 1615–1703), skotsk peer
 James Ogilvy, 4:e earl av Findlater (1664–1730), skotsk peer
 James Ogilvy, 5:e earl av Findlater (död 1764), skotsk peer
 James Ogilvy, 6:e earl av Findlater (död 1770) skotsk peer
 James Ogilvy, 7:e earl av Findlater (1750–1811) skotsk peer
 James Ogilvy-Grant, 9:e earl av Seafield (1817–1888), skotsk peer
 James Ogilvie-Grant, 11:e earl av Seafield (1876–1915), skotsk peer
 James Ogilvy (född 1964), brittisk publicist, medlem av kungahuset